Forclaz est une entreprise française, spécialisée dans l'installation des systèmes d'électricité basse, moyenne et haute tension. C'est une filiale du Groupe Eiffage.

Historique 
 1897 : Création à Paris de la Société de Force et Lumière Électriques, à la suite de la scission de la Société Anonyme d'Outillage et d'Éclairage Électrique CANCE.
 1918 : Extension nationale. Dans les années 1920, l'entreprise réalise le quart du réseau national de lignes à très haute tension. 
 1922 : la Société de Force et Lumière Électriques du Nord est fondée.
 1926 : Fusion avec la Société de Force et Lumière Électriques du Nord, pour donner naissance à Forclaz, contraction de force et lum.
 1930 : En conséquence de la crise de 1929, Forclaz est absorbée par la Lyonnaise des Eaux. Elle participe au chantier électrique du Palais de Chaillot pour l'exposition Universelle de 1937.
 1946 : Forclaz participe à la construction des lignes haute tension.
 1950 : L'entreprise croît, est le fournisseur majoritaire d'éclairage public en Île-de-France, s'étend en province et à l'étranger.
 1974 : Forclaz aborde d'autres domaines comme le chauffage électrique, le génie climatique, la détection incendie et la sécurité, ainsi que les automatismes industriels et de bâtiments.
 1985 : Absorption par Fougerolle, groupe de BTP.
 1992 : Les entreprises Fougerolle, SAE et Quillery fusionnent et forment Eiffage.
 1999 : Norelec fusionne avec Forclaz.

Notes et références 

Entreprise de la construction ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1897
F
Entreprise de l'énergie ayant son siège en France